Киплагат — кенийская фамилия.
 Киплагат, Бенджамин — угандийский легкоатлет, который специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями.
 Киплагат, Лорна — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Киплагат, Силас — кенийский бегун на средние дистанции.
 Киплагат, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Киплагат, Флоренс — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Киплагат, Эванс (род. 1988) — азербайджанский легкоатлет кенийского происхождения, призёр ряда международных турниров.
 Киплагат, Эдна — кенийская бегунья на длинные дистанции.